
Molekulska formula -{C2H2O}- se može odnositi na:
 Etenon (keten)
 Etinol
 Oksiren